Il doppio del Copa Sevilla 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Daniel Muñoz de la Nava e Rubén Ramírez Hidalgo erano i detentori, ma quest'anno non hanno partecipato.

Nikola Ciric e Boris Pašanski hanno battuto in finale Stephan Fransen e Jesse Huta Galung 5–7, 6–4, [10–6].

Teste di serie

  Adam Hubble /  Rameez Junaid (primo turno)
  Íñigo Cervantes Huegún /  Gerard Granollers (quarti di finale)

  Facundo Argüello /  Javier Martí (semifinali, ritiro)
  Iván Navarro /  Gabriel Trujillo Soler (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Copa Sevilla 2012